Keisha Grey (Tampa, Florida, 9 de junho de 1994) é uma atriz pornográfica e estadunidense.

Biografia
Grey nasceu em Tampa, na Flórida, e é descendente de alemães, irlandeses e espanhóis. Em seu aniversário de 16 anos, ela perdeu a virgindade com um namorado, que era o único parceiro sexual que ela tinha antes de se apresentar em filmes para adultos. Ela trabalhava em um café e em uma pizzaria antes de estreiar no mundo da pornografia.

Carreira
Grey entrou para a indústria de filmes adultos em agosto de 2013 e ingressou na agência Motley Models em dezembro daquele ano. Ela era fã de pornografia antes de entrar para a indústria e seus artistas favoritos para assistir eram Sasha Grey e James Deen. Seus agentes vieram com o sobrenome "Grey" para seu nome artístico porque eles estavam cientes de seu fascínio por Sasha Grey. "Keisha" tem sido seu apelido desde o colegial.

Keisha Grey fez sua incursão na pornografia através do Porn Pros em setembro de 2013 aos seus 19 anos.Entre os sites adultos para os quais Grey trabalhou, estão Twistys, Brazzers, BangBros, Evil Angel e Reality Kings.

Marcos na carreira
 Primeiro blowbang em Keisha's 1st Blowbang (27 de fevereiro, 2014), HardX / XEmpire, dir. Mason; relançado em Keisha (25 de março, 2014), cena 3, HardX, dir. Mason; indicado ao AVN Awards 2015 para Best Oral Sex Scene
 Primeiro interracial em Keisha Grey First Big Black Cock (19 de maio, 2014), Blacked.com, dir. Greg Lansky, com Jason Brown; relançado em My First Interracial (20 de agosto, 2014), cena 2, Blacked.com, dir. Greg Lansky
 Primeiro anal em First Anal (6 de fevereiro, 2015), HardX / XEmpire, dir. Mason, com Manuel Ferrara; relançado em Big Anal Asses 3 (11 de março, 2015), cena 1, HardX, dir. Mason
 Primeiro interracial anal em IR Anal (15 de maio, 2015), HardX / XEmpire, dir. Mason, com Prince Yahshua; relançado em Stacked 3 (May 19, 2015), cena 4, HardX, dir. Mason
 Primeiro dupla penetração e primeiro gangbang em Keisha Grey's 1st Gangbang (14 de julho, 2015), HardX / XEmpire, dir. Mason; relançado em Gangbang Me 2 (5 de agosto, 2015), cena 1, HardX, dir. Mason; venceu o AVN Award para Best Group Scene em 2016
 Primeiro interracial gangbang em Black Owned 8 (1 de fevereiro, 2016), cena 1, Jules Jordan Video, dir. Jules Jordan

Profile films
Keisha (25 de março, 2014), 4 cenas, Hard X, dir. Mason; AVN Awards 2015 Nominee: Best Star Showcase; Nightmoves Awards 2014 Nominee: Best All-Sex Release; XBiz Awards 2015 Nominee: All-Sex Release of the Year; blowbang in scene 3
Keisha Grey Is Tit Woman (1 de fevereiro, 2016), 4 cenas, Elegant Angel, dir. Dreadneck; AVN Awards 2017 Nominee: Best Big Bust Movie; gangbang in scene 2
Compilações:
The Sexual Desires of Keisha Grey (7 de novembro, 2016), 6 cenas, New Sensations, dir. unknown, with Alli Rae
Violation of Keisha Grey (5 de dezembro, 2016), 4 cenas, AMK Empire, dir. unknown
Keisha Grey vs. Karlee Grey (5 de julho, 2017), 10 cenas, Zero Tolerance, dir. unknown
The Dark Side of Keisha Grey (17 de julho, 2017), 6 cenas, Dogfart Productions, dir. unknown
Girls of Bangbros 70: Keisha Grey (28 de agosto, 2017), BangBros, dir. unknown, with Eva Lovia and Valentina Nappi

Premios e Indicações

Ligações Externas 

 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência espanhola
Naturais de Tampa (Flórida)